Пачка — купка однорідних складених або зв'язаних предметів; невеликий пакет чого-небудь упакованого, складеного разом; паперова коробка для упаковування чого-небудь.
 Пачка — геологічний термін.
 Пачка — пристрій для об'єднання декількох патронів в один елемент для полегшення заряджання.
 Балетна пачка — жіночий костюм у вигляді коротких накрохмалених спідничок з прозорої матерії, зшитих разом.